Earl steht für:

 Earl, englischer Adelstitel
 Earl (Vorname), männlicher Vorname
 einen Hurrikan der Kategorie 4, siehe Atlantische Hurrikansaison 2010 #Hurrikan Earl
 Earl Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1908)
 Earl Motor Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1921–1924)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Earl (North Carolina), im Cleveland County
 Earl (Wisconsin), im Washburn County

Earl ist der Familienname folgender Personen:
 Acie Earl (* 1970), US-amerikanischer Basketballspieler
 Alexandra Earl-Givan (* 1970), US-amerikanische Hammerwerferin
 Andy Earl (* 1961), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Athol Earl (* 1952), neuseeländischer Ruderer
 Ben Earl (* 1998), englischer Rugby-Union-Spieler
 Cameron C. Earl (1923–1952), britischer Konstrukteur von Rennwagen
 Dan Earl (* 1974), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Harley Earl (1893–1969), US-amerikanischer Autodesigner
 Holly Earl (* 1992), britische Schauspielerin
 James Earl (1761–1796), US-amerikanischer Maler
 John Campbell Earl (1890–1978), australischer Chemiker
 Ralph Earl (1751–1801), US-amerikanischer Maler
 Robbie Earl (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ronnie Earl (* 1953), US-amerikanischer Bluesgitarrist
 Russell Earl, US-amerikanischer Filmtechniker
 Sebastian Earl (1900–1983), britischer Ruderer
 Tony Earl (1936–2023), US-amerikanischer Politiker
 Wallace Earl (1926–2012), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Earl Township
 Earle
 Earls